Remate peut désigner :
 Remate, la fin d'une série de passes, dans le glossaire de la tauromachie ;
 Remate, la fermeture du compás, dans le chant flamenco.